Gelebte Geschichte steht für
Living History, Vermittlung historischer Information durch Inszenierung
durch Zeitzeugen erlebte und vermittelte Erfahrung historischer Sachverhalte
Gelebte Geschichte (Hillary Clinton), Autobiografie